Isle of Beauty, Isle of Splendour ist die Nationalhymne des Commonwealth of Dominica. Sie wurde im Jahr 1967 offizielle Nationalhymne. Die Worte stammen von Wilfred Oscar Morgan Pond, die Melodie von Lemuel McPherson Christian.

Englischer Text 
Isle of beauty, isle of splendor,
Isle to all so sweet and fair,
All must surely gaze in wonder
At thy gifts so rich and rare.
Rivers, valleys, hills and mountains,
All these gifts we do extol.
Healthy land, so like all fountains,
Giving cheer that warms the soul.

Dominica, God hath blest thee
With a clime benign and bright,
Pastures green and flowers of beauty
Filling all with pure delight,
And a people strong and healthy,
Full of godly, rev’rent fear.
May we ever seek to praise Thee
For these gifts so rich and rare.

Come ye forward, sons and daughters
Of this gem beyond compare.
Strive for honour, sons and daughters,
Do the right, be firm, be fair.
Toil with hearts and hands and voices.
We must prosper! Sound the call,
In which ev’ryone rejoices,
“All for Each and Each for All.”

Deutsche Übersetzung 
Insel der Schönheit, Insel der Pracht,
Insel, die sich allen so freundlich und schön bietet,
Alle müssen fürwahr staunend blicken
Auf deine so reichlichen und seltenen Schätze.
Flüsse, Täler, Hügel und Berge
All diese Schätze loben wir an dir,
Sich wohl befindendes Land, wie all deine Brunnen
Lobrufe heischen, die die Seele wärmen.

Siehe auch 
Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 MIDI File

Nationalhymne
Nationales Symbol (Dominica)